Staake ist der Familienname folgender Personen:

Marco Staake (* 1978), deutscher Rechtswissenschaftler
Werner Staake (1910–1995), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus